Полярный экспресс:
 Полярный экспресс — детская книжка с картинками Криса Ван Оллсбурга, впервые опубликованная в 1985 году.
 Полярный экспресс — анимационный фильм 2004 года по книге Ван Оллсбурга.